Hebrus är ett släkte av insekter. Hebrus ingår i familjen vitmosseskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vitmosseskinnbaggar